U 76 bezeichnet:
 SM U 76, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 76 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U76